Die Ewige Tabelle der Nationalliga A im Handball ist eine statistische Auflistung aller Spiele der höchsten Schweizer Spielklasse im Handball der Männer (Stand 16. Oktober 2017).

Tabelle 
Vereine mit gelbem Hintergrund spielen in der NLA 2017/18.
Vereine mit blauem Hintergrund spielen in der NLB 2017/18.

Einzelnachweise 

Handball League
Schweizer NLA